What’d I Say:

 What’d I Say — песня американского ритм-н-блюз исполнителя Рэя Чарльза.
 What’d I Say — студийный альбом записанный Рэем Чарльзом в Нью-Йорке.